Caselli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlo Francesco Maria Caselli (1740–1828), italiensk kardinal
 Caterina Caselli (född 1946), italiensk sångerska
 Cristoforo Caselli (1460–1521), italiensk målare
 
 Hilda Caselli (1836–1903), svensk pedagog

Italienska efternamn